Bernhardinerkloster steht für
Bernhardinerkloster (Alwernia) bei Krakau, Polen
Bernhardinerkloster (Vilnius), Litauen
 Convento de São Bernardino (Câmara de Lobos), Portugal
 Bernhardinerkloster von Kalwaria-Zebrzydowska